Mosen désigne :
Mosen, un village de Suisse.
Mosen, un village de Thuringe
Julius Mosen, un poète allemand